Kleva socken kan syfta på:
Kinne-Kleva socken
Vilske-Kleva socken

Se även
Kleva